Pascoe je lahko:
 B. Lynn Pascoe, politik in diplomat
 William Edward Hill Pascoe, general
 Keith Pascoe, skladatelj

Glej tudi 
 seznam priimkov (P)
 Pasco